Damasławek (plaats), plaats in Polen
 Damasławek (gemeente), gemeente in Polen